Pettorossi ist der Familienname folgender Personen:

 Diego Pettorossi (* 1997), italienischer Sprinter
 Horacio Pettorossi (1896–1960), argentinischer Gitarrist